Lipec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Lipec, Gemeinde im Okres Kolín
 Lipec, Ortsteil von Slepotice, Okres Pardubice
 Lipec, Grundsiedlungseinheit von Oloví, Okres Sokolov